Phengodidae é uma família de coleópteros cujas fêmeas e larvas possuem órgãos bioluminescentes. Tem distribuição natural nas Américas, desde o sul do Canadá ao Chile. A família Rhagophthalmidae, de origem Euroasiática, era parte desta família, mas foi autonomizada.

Géneros
A família Phengodidae inclui os seguintes géneros:
Acladocera
Adendrocera
Brasilocerus
Cenophengus
Cephalophrixothrix
Decamastinocerus
Distremocephalus
Eurymastinocerus
Euryognathus
Euryopa
Howdenia
Mastinocerus
Mastinomorphus
Mastinowittmerus
Microphengodes
Neophengus
Nephromma
Oxymastinocerus

Paramastinocerus
Paraptorthodius
Penicillophorus
Phengodes
Phrixothrix
Pseudomastinocerus
Pseudophengodes
Ptorthodiellus
Ptorthodius
Spangleriella
Steneuryopa
Stenocladius
Stenophrixothrix
Taximastinocerus
Zarhipis
Pseudotelegeusis
Telegeusis

Referências
 Sean T. O'Keefe, "Phengodidae", in Ross H. Arnett, Jr. and Michael C. Thomas, American Beetles (CRC Press, 2002), vol. 2

Ligações externas

 Phengodidae in J. F. Lawrence, A. M. Hastings, M. J. Dallwitz, T. A. Paine and E. J. Zurcher (2000 onwards). Elateriformia (Coleoptera): descriptions, illustrations, identification, and information retrieval for families and sub-families.
 glow-worms on the UF / IFAS Featured Creatures Web site

Elateriformia
Famílias de coleópteros